Погожеля:

 Погожеля — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гостыньский повят.
 Погожеля — гмина (волость) в Польше, входит в Гостыньский повят, Великопольское воеводство.